

Patronyme 

 Rafael Scheidt (né en 1976), footballeur brésilien
 Robert Scheidt (né en 1973), marin et sportif brésilien
 Samuel Scheidt (1587-1654), compositeur allemand

Toponyme

Scheidt, ville de l'arrondissement de Rhin-Lahn en Rhénanie-Palatinat
 Scheidt, arrondissement (Stadtteil) de la ville de Sarrebruck dans la Sarre

Voir aussi 
 Scheid (homonymie)
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien